Dietach heißen folgende geographischen Objekte:

 Dietach, Gemeinde im Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Dietach (Gemeinden Schleißheim, Weißkirchen), Ortschaft von Schleißheim und Ortslage von Weißkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich